Thuresson ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Thuresson (* 1987), schwedischer Eishockeyspieler
 Marcus Thuresson (* 1971), schwedischer Eishockeyspieler
 Svante Thuresson (1937–2021), schwedischer Jazz- und Popsänger